Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1938 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 21 janvier 1938. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long battent Dorothy Bundy et Dorothy Workman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Dorothy Bundy Dorothy Workman||align=center|Finale|| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long||align=center|Victoire'''|| Dorothy Bundy Dorothy Workman (1)
|-
|3|| Nell Hall Hopman Dorothy Stevenson||align=center|1/4 de finale|| May Hardcastle Gwen O'Halloran
|-
|4|| Joan Hartigan Emily Hood Westacott||align=center|1/2 finale|| Dorothy Bundy Dorothy Workman (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Australie Double dames
1938 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)